

Spelen 
 Domino (spel), een spel met genummerde stenen
 Domino (computerspel), een computerspel van het genre strategiespel

Muziek 
 Domino (Clouseau), een single van de Belgische band Clouseau
 Domino (musical), een Vlaamse musical met de nummers van de Belgische band Clouseau
 Domino (album van Domino), een album van de Amerikaanse rapper Domino
 Domino (Genesis), een nummer van de Engelse band Genesis
 Domino (Jessie J), een single van de Britse zangeres Jessie J
 Domino (Rahsaan Roland Kirk), een album van de Amerikaanse jazzmusicus Rahsaan Roland Kirk
 Domino (Squeeze), een album van de Britse new wave groep Squeeze
 Domino (Van Morrison), een nummer van de Noord-Ierse zanger Van Morrison
 Domino Records, een Engelse onafhankelijke platenmaatschappij
 Domino (The Cramps), een nummer van The Cramps op hun album ..Off the Bone

Boeken en tijdschriften 
 Domino (strip), een Belgisch-Franse stripreeks van Michel Regnier en André Chéret
 Domino (stripreeks), een stripreeks van Greg / Jean Van Hamme en André Chéret
 Domino (tijdschrift), een voormalig Amerikaans tijdschrift

Films 
 Domino (1943), een Franse film uit 1943 van regisseur Roger Richebé
 Domino (1982), een Duits-Franse dramafilm uit 1982 van regisseur Thomas Brasch
 Domino (1988), een Italiaanse film uit 1988 met Brigitte Nielsen
 Domino (2005), een Frans-Amerikaans-Britse biografische actiefilm uit 2005
 Domino (2019), een Amerikaanse misdaadthriller uit 2019 van regisseur Brian De Palma

Personen 
 Anna Domino (1955), een Amerikaanse zangeres
 Domino (rapper) (1972), een Amerikaans rapper, Shawn Antoine Ivy
 Domino Vitali, een personage uit Ian Flemings James Bondroman Thunderball
 Fats Domino (1928–2017), een Amerikaans rhythm-and-blueszanger-pianist
 Cliff Compton (1979), een Amerikaans professioneel worstelaar, bekend onder zijn ringnaam 'Domino'

Plaatsen 
 Domino (Texas), een plaats (town) in de Amerikaanse staat Texas
 Domino (Canada), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador

Overige betekenissen 
 Domino (masker), een type masker
 Domino (stekker), een type meervoudige elektrische stekker
 SBB RBDe 560#Domino, een type treinstel van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB)